Tanay bezeichnet:

 Tanay (Côte-d’Or), eine Gemeinde im Département Côte-d’Or in Frankreich
 Tanay, Ortschaft in der Gemeinde Usinens im Département Haute-Savoie in Frankreich
 Tanay VS, Ort am Lac de Tanay in der Gemeinde Vouvry im Schweizer Kanton Wallis
 Tanay (Rizal), eine Stadtgemeinde in der Provinz Rizal auf den Philippinen
 Tanay (Sibirien), Ort in der Oblast Kemerowo, Russland

Siehe auch:
 Tannay
 Tanai